Klaus Sammer (1942), Oost-Duits voetballer
 Matthias Sammer (1967), Duits voetballer, voetbaltrainer en voetbalbestuurder